Мінський Григорій Семенович — український художник.
 Марвін Мінський — американський дослідник в галузі штучного інтелекту.
 Мінський Михайло — український концертно-камерний і оперний співак-баритон.
 Мінський Станіслав (бл. 1561—1607) — державний діяч, дипломат Речі Посполитої; каштелян лівський і закрочимський, воєвода ленчицький, підканцлер коронний; староста осмолінський, лівський, тишівцівський, плоцький, санницький.
Прізвища